Hot pants – tipo di short femminile particolarmente corti e aderenti
Hot Pants – gruppo musicale francese in cui ha militato Manu Chao
Hot Pants – album di James Brown del 1971
Hot Pants – singolo di James Brown del 1971